Il supergruppo della farmacosiderite è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:
 gruppo dell'ivanyukite
 gruppo della pharmacoalumite	
 gruppo della farmacosiderite

Bibliografia 

Farmacosiderite